Celtic League (organisation celtique), mouvement internationaliste
 Celtic League (Ligue celtique ou Ligue celte), une compétition de rugby à XV opposant des équipes d'Irlande, d'Italie, du Pays de Galles, d'Écosse et d'Afrique du Sud.